Der Kronprinz bezeichnet:
 Der Kronprinz (1989), ungarisch-österreichisch-deutscher Spielfilm von Miklós Szinetár 
 Der Kronprinz (2015), tschechischer Spielfilm von Karel Janák

Siehe auch:
 Kronprinz (Begriffsklärung)